Лонгное́, Лонґное () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 185 км на захід від Парижа, 80 км на південь від Кана, 16 км на північний захід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2019 року Лонгное, Фонтене-ле-Луве, Ліваї i Сен-Дідьє-су-Екув було об'єднано в новий муніципалітет Л'Оре-д'Екув.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Лонгное на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Лонгное на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн